Rote Straße steht für:

 Rote Straße (Flensburg), Straße in Flensburg, Schleswig-Holstein
 Rote Straße (Lüneburg), Straße Lüneburg, Niedersachsen